Florence County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Florence County (South Carolina)
 Florence County (Wisconsin)